

Котлярка — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Котлярка — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства